Мари́я Степа́нова: Степанова, Мария Александровна (род. 1979) — российская баскетболистка.
 Степанова, Мария Матвеевна (1815—1903) — русская оперная певица.
 Степанова, Мария Михайловна (род. 1972) — российская поэтесса, эссеист и журналист.
 Степанова, Мария Николаевна (1916—1983) — советская актриса.
 Степанова, Мария Павловна (род. 1963) — российский тренер по подводному спорту.